Râul Galbena este numele mai multor râuri, afluenți ai altor râuri mai mari.

Râul Galbena în diverse bazine 

 Râul Galbena, Arieș, afluent al râului Arieșul Mare
 Râul Galbena, Crișul Pietros, unul din cele două brațe care formează râul Crișul Pietros
 Râul Galbena, Jiu, afluent al râului Jupâneasa
 Râul Galbena, Strei, afluent al râului Râului Mare
 Râul Galbena de Nord, unul din cele două brațe care formează Berhina
 Râul Galbena de Sud, unul din cele două brațe care formează Berhina

Alte toponime foarte asemănătoare 
 Râul Galben, Gilort
 Râul Galbenu (dezambiguizare)

Galbena, Raâul
Nume proprii
Toponime românești